De gewichtsafname van een persoon; zie vermagering of verantwoord afvallen
 Een term uit het zeilen, zie Oploeven en afvallen
 Het naar de rusttoestand gaan van een relais
 De wedstrijd (moeten) verlaten als die in onderdelen wordt uitgevoerd, waarbij na elk onderdeel (de zwakst presterende) deelnemer wordt uitgesloten. Bijvoorbeeld de "afvallingskoers" bij het baanwielrennen. Ook bij een quiz of reality-programma als Big Brother kan er sprake zijn van het (één voor één) afvallen van de deelnemers.